El término El Chavo puede hacer referencia a:
 El Chavo del 8 (1971-1980), serie de televisión mexicana.
 El Chavo, personaje protagonista de la serie homónima.
 El Chavo animado (2006-2014), serie de animación mexicana.
 El Chavo (videojuego), videojuego relacionado con la serie
 El Chavo Kart, videojuego de carreras relacionado con la serie animada.